Vacanță la Roma  se poate referi la:

 Literatură
 1931 Vacanță la Roma – roman de Upton Sinclair

 Film 
 1953 Vacanță la Roma – film în regia lui William Wyler
 1987 Vacanță la Roma – film TV în regia lui Noel Nosseck, bazat pe filmul din 1953